

Toponyme 
Rocquencourt est le nom de deux communes françaises :
 Rocquencourt, dans l'Oise ;
 Rocquencourt, dans les Yvelines.
 Triangle de Rocquencourt, célèbre échangeur autoroutier du département français des Yvelines. 
 Bataille de Rocquencourt, dernière bataille gagnée des troupes impériales napoléoniennes.

Patronyme 
 Jacques-Jérémie Roussel de Rocquencourt, seigneur de la Celle et de Rocquencourt.
 André Blondel de Rocquencourt, administrateur français.

Homophonie 
 Rocquancourt, commune française du Calvados ;
 Christophe Rocancourt (né en 1967), escroc français ayant principalement sévi aux États-Unis.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme